Groß Fredenwalde (lett. «Fredenwalde grande») – frazione del comune tedesco di Gerswalde
 Klein-Fredenwalde (lett. «Fredenwalde piccola») – frazione del comune tedesco di Gerswalde